La Volta a Hongria 2018 va ser la 39a edició de la Volta a Hongria. La cursa es va disputar entre el 14 i el 18 d'agost de 2018 entre les viles de Siófok i Budapest, després d'un recorregut de 864,9 km distribuïts en un pròleg i cinc etapes. La cursa formava part del calendari UCI Europa Tour 2018 amb una categoria 2.1.

Equips 
L'organització convidà a prendre part en la cursa a tres equips equips continentals professionals, tretze equips continentals i tres seleccions nacionals:

Etapes

Pròleg

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Competicions ciclistes del 2018
Competicions ciclistes hongareses